In 1987 werd het 83ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 8 februari tot 9 augustus. Vasco da Gama werd kampioen.

Eerste toernooi - Taça Guanabara

Tweede toernooi - Taça Rio

Totaalstand

Derde toernooi - Taça Euzëbio de Andrade

 (1): Fluminense kreeg vijf strafpunten

Finaleronde

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Carioca